

Carriera

Club
Il 29 gennaio 2011 scende in campo nella partita di Coppa di Lega persa per 2-1 contro l'Estoril. Nel 2012 gioca 11 partite con il Joane in seconda serie portoghese.

Nel 2013 si trasferisce in Thailandia giocando per il Suphanburi.

Nazionale
Ha giocato con la Nazionale brasiliana Under-17 e con la Nazionale brasiliana Under-20, con cui ha vinto il campionato sudamericano Under-17 del 2007 e il campionato sudamericano Under-20 del 2009; in quest'ultima competizione gioca 4 partite segnando un gol all'esordio al 51', dopo il suo ingresso in campo all'inizio del secondo tempo.

Palmarès

Nazionale

2007

Venezuela 2009

Collegamenti esterni